Tan kan syfta på:

 Tan (namn) – ett vanligt kinesiskt efternamn
 Tan (kaninras) – en ganska vanlig svensk kaninras
 tan – beteckning för en trigonometrisk funktion, se tangens
 Förkortning inom statsvetenskap för Traditionell, Auktoritär och Nationalistisk, se GAL–TAN
 En annan benämning på den kinesiska viktenheten picul motsvarande 60,453 kg.